Additiv har flere betydninger:
 Additiv – et kemisk tilsætningssof
 Additivt talsystem – et talsystem, hvor værdien af et tal udtrykkes ved at addere værdierne af tallets enkelte cifre
 Additiv farveblanding – frembringelsen af en lysfarve ud fra en blanding af to andre farvers lys
 Additiv identitet – er et element af en bestemt type i en mængde mht. en binær operator på mængden